Джозеф Франклин «Джампинг Джо» Фулкс (; 26 октября 1921 года, Бирмингем, Кентукки — 21 марта 1976 года, Эддивилл, Кентукки) — американский профессиональный баскетболист. Он долго удерживал рекорд НБА по количеству набранных очков в одной игре (63), по количеству набранных очков в половине игры (33), по количеству забитых очков с игры и по общему количеству бросков по кольцу. Чемпион НБА в составе «Филадельфия Уорриорз». Член Зала славы баскетбола с 1978 года.

Биография 
Фулкс родился в Бирмингеме, Кентукки. Во время учёбы в университете штата Кентукки в Мюррее играл за местную баскетбольную команду. В 1946 году начал играть за команду «Филадельфия Уорриорз» с которой в 1947 году стал чемпионом БАА. В своих первых трёх сезонах Фулкс набирал в среднем по 23,9 очка за игру, а в сезоне 1946/47 стал самым результативным игроком лиги. В 1971 году Джо был включен NBA 25th Anniversary Team.

После завершения игровой карьеры, Джо вернулся в округ Маршалла, Кентукки, где и прожил оставшуюся жизнь. 21 марта 1976 года был убит сыном своей подруги Греггом Баннистером.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Зала славы баскетбола
 Профиль легенды на официальном сайте НБА

Баскетболисты США
Игроки «Филадельфия Уорриорз»
Члены Зала славы баскетбола